Gens romana, vegeu Ànnia (gens)
 Ànnia (dona de Cinna), dama romana